Финал Кубка французской лиги по футболу 2002 года был сыгран в субботу 20 апреля на «Стад де Франс» и стал 8-м официальным финалом Кубка французской лиги. В финале встретились клубы Дивизиона 1 «Бордо» и «Лорьян». «Бордо» одержал победу в матче со счётом 3:0 благодаря дублю Педру Паулеты и голу Камеля Мерьяна.

Путь к финалу 

[Д1] = Дивизион 1

[Д3] = Насьональ

Перед матчем 
Для «Лорьяна» этот матч стал первым официальным финалом Кубка лиги в его истории. «Бордо» вышел в финал Кубка лиги в третий раз. Финалы 1997 и 1998 годов «жирондинцы» проигрывали в сериях пенальти.

К моменту финала команды сыграли между собой в сезоне 2 матча чемпионата Франции. Первая встреча прошла в Лорьяне 23 сентября 2001 года и завершилась победой гостей со счётом 2:0 (голы забили Кристоф Дюгарри и Педру Паулета)
.
В матче второго круга, сыгранном 7 апреля 2001 года, все 3 гола были забиты с пенальти, и победу со счётом 2:1 благодаря дублю Паулеты с вновь одержал «Бордо».
.

Игра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Страница финала на сайте «Экип» 
 Сезон 2001/02 на Pari-et-gagne

2002
Франция
Кубок Лиги 2002
Кубок Лиги 2002
События 20 апреля
Апрель 2002 года
Спорт в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2002 году